Караваево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Караваево — деревня в Пуховичском районе Минской области.

Россия 
Владимирская область
 Караваево — село в Петушинском районе.

Костромская область
 Караваево — посёлок в Костромском районе.

Ленинградская область
 Караваево — деревня в Кингисеппском районе.

Московская область
 Караваево — деревня в Дмитровском районе.
 Караваево — деревня в городском округе Домодедово.
 Караваево — деревня в Клинском районе.
 Караваево — деревня в Ногинском районе.

Нижегородская область
 Караваево — деревня в Городецком районе.

Новгородская область
 Караваево — деревня в Старорусском районе.

Орловская область
 Караваево — деревня в Кромском районе.

Смоленская область
 Караваево — деревня в Новодугинском районе.
 Караваево — деревня в Сычёвском районе.
 Караваево — деревня в Холм-Жирковском районе.

Татарстан
 Караваево — село в Алексеевском районе.
 Караваево — городской посёлок в Казани.

Тверская область
 Караваево — деревня в Сандовском районе.

Ярославская область
 Караваево — деревня в Ростовском районе.

См. также